Turi – miejscowość i gmina we Włoszech
 Turi – plemię Pasztunów
 Türi – miasto w Estonii
 turi – rodzaj roślin z rodziny bobowatych